Людмила Николаевна Михайлова (род. 1934) — советский, российский врач-терапевт. Народный врач СССР (1978).

Биография 
Людмила Михайлова родилась 10 мая 1934 года в селе Абагайтуй (ныне Забайкальского района Забайкальского края).

В 1960 году окончила Омский государственный медицинский институт им. М. И. Калинина.

В течение 34 лет работала участковым терапевтом городской клинической больницы № 1, городской поликлиники № 13 Омска. Врач высшей квалификационной категории. Внесла большой вклад в практическую подготовку специалистов.

Звания и награды 
 Народный врач СССР (1978)
 Медаль «Ветеран труда» (1990)
 Значок «Отличнику здравоохранения» (1960).

Примечания

Ссылки 

Выпускники Омской государственной медицинской академии